Volksdorf bezeichnet

 einen Stadtteil der Hansestadt Hamburg, siehe: Hamburg-Volksdorf
 einen Ortsteil der Gemeinde Nossendorf im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte in Mecklenburg-Vorpommern
 einen Ortsteil der Gemeinde Vastorf im Landkreis Lüneburg in Niedersachsen
 einen Ortsteil der Gemeinde Meerbeck im Landkreis Schaumburg in Niedersachsen
 einen Ortsteil der Gemeinde Falkenberg im Landkreis Rottal-Inn in Bayern
 den U-Bahnhof Volksdorf in Hamburg-Volksdorf

Siehe auch:
 Volkenstorf
 Volkstorf
 Wolkersdorf